Wainia eremoplana  — вид пчёл из трибы Osmiini семейства Megachilidae.

Описание 

Северная Африка (Тунис, Эфиопия), юго-западная Азия (Израиль, Иордания, Сирия). Мезолекты, обнаружены на цветах растений из семейств Asteraceae (Asteroideae, Carduoideae) и Brassicaceae, с предпочтением к Asteroideae, например, таких родов как пупавка (Anthemis) и крестовник (Senecio). Вид отнесён к подроду  рода .

Примечания

Литература 
 Mavromoustakis, G.A. (1949). New bees of the family Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea) from Palestine. Eos (Madrid), 25, 285—297.
 Tkalcu, B. (1980). Zwei neue Arten der Gattung Wainia gen. n. aus Vorderindien. Annotationes Zoologicae et Botanicae (Bratislava), 135, 1-20.
 Zanden, G. van der. (1991). Neue oder wenig bekannte Arten der Osmiini aus dem paläarktischen Gebiet (Insecta, Hymenoptera, Apoidea: Megachilidae). Reichenbachia (Dresden), 28, 163—171.

Ссылки 
 Palaearctic Osmiine Bees. 

Мегахилиды
Животные, описанные в 1949 году
Насекомые Азии
Насекомые Африки